Xindian steht für:

 den Bezirk Xindian () der Stadt Neu-Taipeh in Taiwan, siehe Xindian (Neu-Taipeh)

 die Großgemeinde Xindian (新甸镇) im Kreis Bin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xindian (Bin)
 die Großgemeinde Xindian (新店镇) der Stadt Chibi in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Xindian (Chibi)
 die Großgemeinde Xindian (新店镇) im Stadtbezirk Da’an in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xindian (Da’an)
 die Großgemeinde Xindian (辛店镇) im Kreis Huimin in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Xindian (Huimin)
 die Großgemeinde Xindian (新店镇) im Kreis Huoqiu in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Xindian (Huoqiu)
 die Großgemeinde Xindian (辛店镇) im Stadtbezirk Jianxi in der chinesischen Provinz Henan, siehe Xindian (Jianxi)
 die Großgemeinde Xindian (新店镇) im Stadtbezirk Jin’an in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Xindian (Jin’an)
 die Großgemeinde Xindian (辛店镇) im Kreis Lintao in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Xindian (Lintao)
 die Großgemeinde Xindian (辛店镇) im Autonomen Kreis Mengcun in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Xindian (Mengcun)
 die Großgemeinde Xindian (新店镇) im Stadtbezirk Mingshan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xindian (Mingshan)
 die Großgemeinde Xindian (新店镇) im Kreis Pu’an in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Xindian (Pu’an)
 die Großgemeinde Xindian (新店镇) im Kreis Qiaojia in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Xindian (Qiaojia)
 die Großgemeinde Xindian (新店镇) im Kreis Qin in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Xindian (Qin)
 die Großgemeinde Xindian (新店镇) der Stadt in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Xindian (Qingzhen)
 die Großgemeinde Xindian (辛店镇) im Kreis Ren in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Xindian (Ren)
 die Großgemeinde Xindian (新店镇) im Kreis Rudong in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Xindian (Rudong)
 die Großgemeinde Xindian (新店镇) im Kreis Weiyuan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xindian (Weiyuan)
 die Großgemeinde Xindian (新店镇) im Stadtbezirk Xiang’an in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Xindian (Xiang’an)
 die Großgemeinde Xindian (新店镇) der Stadt Xinyi in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Xindian (Xinyi)
 die Großgemeinde Xindian (辛店镇) der Stadt Xinzheng in der chinesischen Provinz Henan, siehe Xindian (Xinzheng)
 die Großgemeinde Xindian (新甸镇) im Autonomen Kreis Xiuyan in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Xindian (Xiuyan)
 die Großgemeinde Xindian (新店镇) im Stadtbezirk Yancheng in der chinesischen Provinz Henan, siehe Xindian (Yancheng)
 die Großgemeinde Xindian (辛店镇) im Kreis Ye in der chinesischen Provinz Henan, siehe Xindian (Ye)
 die Großgemeinde Xindian (新店镇) im Kreis Yingshan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xindian (Yingshan)
 die Großgemeinde Xindian (辛店镇) der Stadt Yucheng in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Xindian (Yucheng)
 die Großgemeinde Xindian (新店镇) im Autonomen Kreis Yuping in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Xindian (Yuping)

 die Gemeinde Xindian (新店乡) im Stadtbezirk Dongxing in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xindian (Dongxing)
 die Gemeinde Xindian (新店乡) im Kreis Jingning in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Xindian (Jingning)
 die Gemeinde Xindian (新店乡) im Kreis Renshou in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xindian (Renshou)
 die Gemeinde Xindian (新店乡) im Stadtbezirk Wancheng in der chinesischen Provinz Henan, siehe Xindian (Wancheng)
 die Gemeinde Xindian (新店乡) der Stadt Wanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xindian (Wanyuan)
 die Gemeinde Xindian (辛店乡) im Kreis Pingyu in der chinesischen Provinz Henan, siehe Xindian (Pingyu)
 die Gemeinde Xindian (辛店乡) im Kreis Suide in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Xindian (Suide)

 die Nationalitätengemeinde Xindian der Yi (新店彝族乡) im Kreis Qiubei in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Xindian (Qiubei)

 das Straßenviertel Xindian (辛店街道) im Stadtbezirk Dongying in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Xindian (Dongying)
 das Straßenviertel Xindian (辛店街道) im Stadtbezirk Linzi in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Xindian (Linzi)

 den Fluss Xindian (), einen Zufluss des Danshui im Norden Taiwans, siehe Xindian (Fluss)
 die Stätte Xindian () im Kreis Lintao, China, nach der die Xindian-Kultur benannt ist